Миодраг Лазаревић (Београд, 29. фебруар 1924 — Београд, 27. фебруар 1990) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Дечак Мита || Ђорђе
|-
| 1958. || Случај у трамвају (ТВ филм) || /
|-
| 1958. || Мати ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Тројица ТВ филм || /
|-
| 1960. || Екс Гертруде Шулц ТВ филм || /
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1962. || Сибирска леди Магбет || Зиновиј Измаилоw (као Миле Лазаревић)
|-
| 1966. || Штићеник || Председник комисије (као Миле Лазаревић)
|-
| 1967. || Јелена Ћетковић ТВ филм || Аврамовић
|-
| 1968. || Стан ТВ филм || Његов колега
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Хроника паланчког гробља ТВ мини серија || Мајстор Стева
|-
| 1971. || Од сваког кога сам волела ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Ужичка Република || Пуковник Дража Михајловић
|-
| 1976. || Ужичка Република ТВ серија || Дража Михајловић
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || часовничар Симић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1972—1981. || Позориште у кући ТВ серија || Др. Бора Јовановић
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Костин адвокат
|-
| 1982. || Спанаћ ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Апис ТВ филм || Јован Авакумовић, министар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1990.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда